Hud 1963-as amerikai film
Húd, a Koránban szereplő próféta
HUD, Head Up Display, repülőgépeken alkalmazott műszer